Ландышево () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321281004. Население по переписи 2001 г. составляет 126 (65/61 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Ландышево находится в 1-м км от реки Орчик (правый берег), на расстоянии в 1 км находится село Серпневое и в 2-х км село Благодатное.
К селу примыкает небольшой лесной массив (дуб) – урочище Коренное.

История 
 1843 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины